De bijenkorf, een roman van Camilo José Cela
La colmena (film), een film van Mario Camus